GBR – włoska stacja telewizyjna
 GBR – radar amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej Ballistic Missile Defense.
 GBR - skrótowiec od Great Britain (Wielka Brytania)